Pōmare V (3 de noviembre de 1839 - 12 de junio de 1891) fue el último rey de Tahití, desde 1877 hasta su abdicación forzada en 1880. Era hijo de la reina Pōmare IV.

Biografía 
Nació como Teriʻi Tariʻa Te-rā-tane y se convirtió en príncipe heredero (Ariʻi-aue) tras la muerte de su hermano mayor el 13 de mayo de 1855. Se convirtió en rey de Tahití tras la muerte de su madre el 17 de septiembre de 1877. Su coronación fue el 24 de septiembre de 1877 en Papeete.

Se casó dos veces, primero el 11 de noviembre de 1857 con Te-mā-riʻi-Maʻi-hara Te-uhe-a-Te-uru-raʻi, princesa de Huahine. Se divorció de ella el 5 de agosto de 1861. Su segundo matrimonio fue con Joanna Marau-Taʻaroa Te-paʻu Salmon (de allí en adelante conocida como Su Majestad la Reina Marau de Tahití), en Papeete el 28 de enero de 1875. Se divorció de ella. el 27 de julio de 1887. Pōmare V tuvo un hijo y dos hijas de este matrimonio.

El 29 de junio de 1880, entregó Tahití y sus dependencias a Francia, con lo cual recibió una pensión del gobierno francés y el puesto titular de Oficial de las Órdenes de la Legión de Honor y Mérito Agrícola de Francia. Murió de alcoholismo en el Palacio Real, Papeete; sus restos se encuentran en la Tumba del Rey, Utuʻaiʻai en ʻArue.

Honores

Honores franceses 

  Oficial de la Orden de la Legión de Honor (09/11/1880).
  Oficial de la Orden del Mérito Agrícola (09/11/1880).

Ancestros

Véase también 

 Monarcas de Tahití
 Reino de Tahití

Referencias 

Oficiales de la Legión de Honor
Monarcas